Олимпийские игры 1964
 Летние Олимпийские игры 1964 — XVIII Летние Олимпийские игры в Токио, Япония.
 Зимние Олимпийские игры 1964 — IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке, Австрия.